Il singolare  del Prosperita Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jonathan Dasnières de Veigy era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Tennis Napoli Cup 2013.

Jiří Veselý ha battuto in finale Steve Darcis 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Lukáš Rosol (semifinali)
  Aljaž Bedene (primo turno)
  Guillaume Rufin (primo turno)
  Jan Hájek (quarti di finale)

  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
  Steve Darcis (finale)
  Olivier Rochus (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prosperita Open 2013
ATP Challenger Tour 2013